Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1993 odbyły się między 28 marca a 4 kwietnia 1993 w szwajcarskiej Genewie, w Patinoire des Vernets.

Tytuł mistrzów świata po dwuletniej przerwie powrócił do Kanadyjczyków (Russ Howard), którzy w finale pokonali Szkotów (David Smith) 8:4. W półfinałach Szwajcaria (Dieter Wüest) przegrała 2:9 ze Szkocją a USA (Scott Baird) 5:6 z Kanadą.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1993
1993 w curlingu
1993 w Europie
Szwajcaria w XX wieku
Curling w Szwajcarii
Sport w Genewie